fotorealizm – w grafice komputerowej
 fotorealizm – w malarstwie